

Cinema 
 Day of Reckoning – film del 1933 diretto da Charles Brabin
 Day of Reckoning – film del 2002 diretto da Liam Gavin
 Day of Reckoning – film del 2016 diretto da Joel Novoa
 Jack O'Brien: un'avventura orientale (Day of Reckoning) – film del 1994 diretto da Brian Grant

Letteratura 
Il giorno del ricatto (Day Of Reckoning) – romanzo di John Katzenbach del 1989
Atto finale (Day of Reckoning) – romanzo di Jack Higgins del 2000

Musica 
Day of Reckoning – album dei Pentagram del 1987
Day of Reckoning – album dei Diecast del 2001
Day of Reckoning – album dei Destruction del 2010

Televisione 
 La resa dei conti (Day of Reckoning) – episodio della seconda stagione di Doctor Who
 La resa dei conti (Day of Reckoning) – episodio della prima stagione di L'ora di Hitchcock
 La resa dei conti (Day of Reckoning) – episodio della quarta stagione di Le sorelle McLeod
 Day of Reckoning – episodio di X-Men: Evolution

Videogiochi 
WWE Day of Reckoning – videogioco per Nintendo GameCube
WWE Day of Reckoning 2 – videogioco per Nintendo GameCube